tam-tam – afrykański bęben szczelinowy używany do komunikacji
 tam-tam – odmiana gongu
 Tam-Tam – album piosenek Amandy Lear
 #Tam tam – singel Moniki Lewczuk
 Tam Tam Project, Tam Tam Music, Tam Tam Academy – zespół muzyczny i autorska szkoła perkusyjna Piotra Wolskiego

Zobacz też